A magyar gyeplabdakupát 1964-től írja ki a Magyar Gyeplabda Szakszövetség. A sorozatot 1989-ig Magyar Népköztársasági Kupának hívták. A kupát általában kieséses rendszerben rendezik, de sokszor (a kevés csapat miatt) körmérkőzéses formában játszották.

1971-ben egyedülálló dolog történt (az egész magyar sportot tekintve is): a körmérkőzés végén a második helyen abszolút holtverseny állt elő, azaz azonos pontszám, győzelem, döntetlen, vereség, adott és kapott gól, és az egymás elleni eredmény is döntetlen volt, így két második helyezett van, mert később sem döntötték el a holtversenyt.

Az eddigi döntők 

* körm: körmérkőzés; b: büntetőkkel; hu: hosszabbítás után; hueg: hosszabbítás után első gólig

Megjegyzés: Körmérkőzés esetén a csapatok neve után fel van tüntetve, hogy hány pontot értek el. A dátum ilyenkor az utolsó meccs dátumát jelzi akkor is, ha az nem az első kettő meccse volt (vagy akár egyik sem játszott aznap).

Források
A magyar sport évkönyve, Magyar Sportévkönyv
Népsport, Nemzeti Sport

Lásd még 
Magyar gyeplabdabajnokság

Gyeplabda
Magyarország sportélete